Daytona puede referirse a:

 Daytona Beach, ciudad de Florida (Estados Unidos).
 South Daytona, ciudad de Florida (Estados Unidos).
 Daytona Beach Shores, ciudad de Florida (Estados Unidos).

Deportes del motor 
 Circuito playero de Daytona, circuito temporal ubicado en Daytona Beach.
 Daytona International Speedway, autódromo ubicado en Daytona Beach.
 24 Horas de Daytona, carrera de automovilismo de resistencia.
 500 millas de Daytona, carrera de automovilismo de la NASCAR Cup Series.
 Daytona Prototype, reglamento de automóvil de carreras para la categoría Grand-Am.

Vehículos 
 Dodge Daytona
 Ferrari Daytona
 Triumph Daytona 675
 Shelby Cobra Daytona

Otros 
 Daytona USA, videojuego de carreras lanzado en 1994.